FK Skopje (Fudbalski klub Skopje; Skopje, makedonski ФК Скопjе) je nogometni klub iz Skoplja, Regija Skoplje, Sjeverna Makedonija. 
U sezoni 2021./22. "Skopje" se natječe u "Prvoj makedonskoj nogometnoj ligi".

O klubu 
Klub je osnovan 1960. godine u skopskomnaselju Avtokomanda spajanjem pod imenom "Industrijalec", a nakon nekoliko godina se sopaja s klubom "Metalec" u FK "MIK" (Metalska Industrija Kale"). "MIK" u "Makedonsku republičku ligu" ulazi 1965. godine, koju osvaja 1970. godine i sljedeće dvije sezone je član "Druge savezne lige - Istok", te potom pretežno igra u republičkoj ligi. 1972. godine dolazi do promjene imena u SK "Skopje", a potom u FK "Skopje".  
Osamostaljenjem Makedonije (od 2019. godine Sjeverna Makedonija), "Skopje" pretežno igra u "Drugoj makedonskoj ligi", uz četiri sezone (do 2020./21.) u "Prvoj Makedonskoj ligi".

Stadion 
Klub nastupa na stadionu "Avtokomanda", ali često, pogotovo u "Prvoj ligi" koristi stadion "Železarnica"

Uspjesi

nakon 1992. 
 Druga makedonska liga 
 prvak: 1996./97. (Zapad) 
 doprvak: 2009./10., 2016./17., 2018./19.   

 Treća makedonska liga - Sjever 
 prvak: 2002./03.

do 1992. 
 Makedonska republička liga 
 prvak: 1969./70. 
 doprvak: 1968./69. 

 Podsavezna liga Skoplje
 prvak: 1962./63.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
  macedonianfootball.com, Skopje 
  int.soccerway.com, FK Skopje 
  worldfootball.net, FK Skopje 
  transfermarkt.com, FK Skopje

Izvori 
 
  globalsportsarchive.com, FK Skopje, pristupljeno 14. rujna 2020. 
   en.eufo.de, FK Skopje, pristupljeno 14. rujna 2020.  
  foot.dk, FK Skopje , pristupljeno 14. rujna 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, FK Skopje, ristupljeno 14. rujna 2020. 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 282   
  

Sjevernomakedonski nogometni klubovi 
Nogomet u Skoplju